Ampromidi su klasa opioidnih lekova koja obuhvata:

 Diampromid
 Fenampromid
 Propiram